

Biologia 
 Vira – phylum tassonomico dei virus

Geografia

Francia 
 Vira – comune nel dipartimento dell'Ariège (Occitania)
 Vira – comune nel dipartimento dei Pirenei Orientali (Occitania)

India 
 Vira – comune nel distretto del Kutch (Gujarat)

Svizzera 
 Mezzovico-Vira – comune nel distretto di Lugano (Cantone Ticino)
 Vira Gambarogno – ex comune ora frazione di Gambarogno, comune nel distretto di Locarno (Cantone Ticino)

Onomastica 

 Vira – nome proprio di persona italiano femminile, diminutivo di Elvira
 Vira – nome proprio di persona ucraino femminile, variante di Vera

Persone 
 Vira Vijaya Bukka Raya (1422-1424) – rajah dell'Impero Vijayanagara